Bronte (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Catania
 Bronte (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Brontë Country, de onofficiële naam voor een deel van het Engelse graafschap Yorkshire, waar de zusters Brontë leefden

Personen met de achternaam Brontë 
 Brontë (familie), familie van schrijvers
 Patrick Brontë, Brits geestelijke en schrijver, vader van onderstaande schrijvers
 Charlotte Brontë, een Britse schrijfster
 Emily Brontë, een Britse schrijfster
 Anne Brontë, een Britse schrijfster
 Branwell Brontë, een Britse dichter en schilder